Neutorstraße steht für:
 Neutorstraße (Arnstein, Unterfranken), siehe Liste der Baudenkmäler in Arnstein (Unterfranken)
 Neutorstraße (Bad Wimpfen), siehe Liste der Kulturdenkmale in Bad Wimpfen
 Neutorstraße (Duderstadt), siehe Liste der Baudenkmale in Duderstadt #Neutorstraße
 Neutorstraße (Hillesheim, Eifel), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Hillesheim (Eifel)
 Neutorstraße (Mainz)
 Neutorstraße (Michelstadt), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Michelstadt
 Neutorstraße (Neubrandenburg), siehe Liste der Baudenkmale in Neubrandenburg
 Neutorstraße (Salzwedel), siehe Liste der Kulturdenkmale in Salzwedel
 Neutorstraße (Schwabach), siehe Liste der Baudenkmäler in Schwabach
 Neutorstraße (Sömmerda), siehe Liste der Kulturdenkmale in Sömmerda
 Neutorstraße (Steinheim), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Steinheim
 Neutorstraße (Usingen), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Usingen

Siehe auch:
 Neutor
 Neues Tor
 Neutorplatz